Welf steht für

 Welf, den Leitnamen der Welfen
 Welpe, ein Raubtierjunges
 Welf (Schiff), ehemaliger Raddampfer und Afrika-Expeditionsschiff im 19. Jahrhundert sowie Modell im Historischen Museum Hannover

Welf ist der Name folgender Personen:
 Welf (5. Jahrhundert), der Legende nach Stammvater der Welfen, siehe Stammliste der Welfen
 Welf I. (um 819)
 Welf II. (842/850), Graf im Linzgau, siehe Welf II. (Linzgau)
 Welf II. († 1030), Graf von Altdorf
 Welf III. († 1055), Herzog von Kärnten
 Welf IV. (1030/40–1101), Herzog von Bayern
 Welf V. (wohl 1073–1120), Herzog von Bayern
 Welf VI. (1115–1191), Herzog von Spoleto
 Welf VII. (um 1140–1167), Herzog von Spoleto
 Edmund Welf (1915–1993), Schweizer Graphiker